Лассерр (, ср. , ):

 Лассерр, Поль Жозеф Анри (1828—1900) — французский публицист.
 Лассерр, Жюль Бернар (1838—1906) — французский виолончелист.
 Лассерр, Пьер Франсуа (1867—1930) — французский искусствовед и критик.
 Лассерр, Феликс (1895—1965) — французский регбист.
 Лассерр, Франсуа (1919—1989) — швейцарский филолог-классик.

 Топонимы
 Лассер (Арьеж) — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Лассер (Атлантические Пиренеи) — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 Лассер (Верхняя Гаронна) — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.
 Лассер (Ло и Гаронна) — коммуна во Франции, департамент Ло и Гаронна.

См. также 
 Лассер